Сергей Петрович Фроло́в (род. 1959) — советский и русский , переводчик, военный корреспондент.

Биография 
Родился  в Долинске, Сахалинской области (СССР). В 15 лет начал трудовую деятельность. Работал поваром, слесарем-сборщиком радиоаппаратуры, проводником пассажирских вагонов, ресторанным музыкантом, сторожем, дворником, переводчиком. С 1979 по 1981 служил в Советской Армии.
В 1986-м году поступил на факультет журналистики МГУ. Уже во время учёбы начал публиковаться в центральных изданиях Советского Союза.

Одним из первых открыл в отечественной журналистике тему автостопа. в 1991-м году совершил вместе с коллегой-журналистом Станиславом Кучером путешествие автостопом по США в рамках проекта «Дорогами Стейнбека и Керуака — вокруг Америки от Нью-Йорка до Нью-Йорка», о чём была написана серия очерков в разных изданиях в том числе, американских.

В том же году, после окончания факультета журналистики, получил приглашение на работу в газету «Комсомольская правда», где прошёл путь от стажёра до дежурного редактора. В качестве фронтового корреспондента газеты неоднократно выезжал в зону боевых действий (Абхазия — 1993, Чечня — 1995). В 1993-м году после провокационного телевизионного сюжета на РТР был награждён премией Сороса за развитие парламентской журналистики в России. С 1999 по 2002 работал главным редактором российской газеты «Гудок».

С 2002 по 2003 — шеф-редактор воскресного выпуска газеты «Труд».

С 2005 по 2007 — главный редактор и генеральный директор газеты «Русский курьер».

С 2012 года возглавляет отдел политики в газете «Труд». С 2015-го — шеф-редактор сайта газеты «Совершенно секретно». Является учредителем газеты «Русский курьер онлайн».

С 2018 по настоящее время — первый заместитель главного редактора в журнале «Профиль».

Примечания 

Журналисты России
Журналисты газеты «Комсомольская правда»
Главные редакторы газет России
Выпускники факультета журналистики МГУ